Ostersetzer ist der Nachname von
 Betty Farbstein-Ostersetzer (1873–1938), Ärztin und Frauenrechtlerin  
 Carl Ostersetzer (1850–1914), österreichischer Maler
 Hermine Heller-Ostersetzer (1874–1909), österreichische Malerin
 Oscar Ostersetzer (1867–1945), Textilfabrikant aus Grünberg (Schlesien)